Verso steht für: 
 Verso, Rückseite eines Blattes Papier, Papyrus, Pergament oder auch einer Banknote 
 Verso Corporation, US-amerikanischer Papierhersteller
 Verso (Film), Schweizer Spielfilm von 2009
 Verso Bücher, linker Buchverlag mit Sitz in London und New York City

Automodelle:
 Toyota Avensis Verso, Kompaktvan des Herstellers Toyota
 Toyota Corolla Verso, Minivan des Herstellers Toyota, siehe Toyota Corolla Spacio
 Toyota Verso, Van des Herstellers Toyota
 Toyota Verso-S, Microvan des Herstellers Toyota
 Toyota Yaris Verso, Microvan des Herstellers Toyota

Siehe auch:
 Enrico Lo Verso (* 1964), italienischer Filmschauspieler
 Nicholas Verso, australischer Regisseur